Llista dels 542 municipis del departament francès de la Gironda (33).

 
Gironda